Live Era '87–'93 е двоен албум на живо на американската хардрок група Гънс Ен' Роузис. Издаден е на 23 ноември 1999 г. От него са продадени 500 000 копия и Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка го сертифицира като златен. Асоциацията брои всеки диск от един двоен албум за отделно копие, и следователно от Live Era '87–'93 са продадени 250 000 копия.

Съдържание

Диск 1

Диск 2

Бонус песен 

Музикални албуми от 1999 година
Албуми на Гънс Ен Роузис